Serenella – pianta arbustiva della famiglia Oleaceae
 Serenella – variante del nome proprio di persona Serena
 Serenella – personaggio Disney de La bella addormentata nel bosco
Serenella – brano musicale di Luigi Tenco pubblicato postumo
 Serenella – isola della laguna di Venezia (precedentemente una sacca colmata artificialmente), appartenente a Murano